Деймановка — название населённых пунктов на Украине:

 Деймановка — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Деймановка — село в Сребнянском районе Черниговской области.